Э́ндрю Хю́льсагер (; род. 15 января 1995, Амагер) — датский футболист, полузащитник клуба «Гент».

Клубная карьера 
Эндрю Хюльсагер — выпускник академии клуба «Брондбю», с которым в 2012 году подписал свой первый профессиональный контракт сроком на 3 года. 21 июля 2013 года он дебютировал в основном составе «Брондбю» в игре с «Вестшелланном», где и забил свой дебютный гол, принеся клубу ничью со счётом 1:1.

22 августа Хюльсагер продлил контракт с «Брондбю» до 2017 года.

Примечания 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Остенде»
Игроки ФК «Гент»